Ла-Сель-ан-Когле́, Ла-Сель-ан-Коґле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 45 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Сель-ан-Когле, Когле i Монтур було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Порт-дю-Когле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Сель-ан-Когле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-ан-Когле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен